Een verkeersweg:
N273 (België)
N273 (Frankrijk)
N273 (Nederland), zie Provinciale weg 273
N273 (Zwitserland)